Il y a eu plusieurs sièges de Corfou. Les plus importants sont:
 le siège de Corfou (1537) par les Ottomans commandés par Khayr ad-Din Barberousse
 le siège de Corfou (1716) par les Ottomans
 le siège de Corfou (1798-1799) par une flotte russo-turque commandée par l'amiral Fiodor Ouchakov

Voir aussi 
 

Corfou